Głębokość
 Głębokość celu
 Głębokość działania lotnictwa
 Głębokość gleby
 Głębokość krytyczna (akwen)
 Głębokość krytyczna (górnictwo)
 Głębokość operacji zaczepnej
 Głębokość operacyjna
 Głębokość optyczna
 Głębokość peryskopowa
 Głębokość portfela asortymentowego
 Głębokość rynku
 Głębokość szyku
 Głębokość tranzytowa ⋅
 Głębokość ubóstwa
 Głębokość ugrupowania bojowego
 Głębokość wnikania Londonów
 Głębokość zanurzenia okrętu podwodnego
 MOD (Maksymalna głębokość operacyjna)
 Taktyczna głębokość obrony

Zobacz też 
 Abisal
 Głębia
 Głębia koloru
 Głębia ostrości